BMP (bestandsindeling), een formaat voor grafische computerbestanden
BMP (Parijs), een Frans historisch motorfietsmerk
BMP (Perugia), een Italiaans historisch motorfietsmerk
BMP (Pinerolo), een Italiaans historisch motorfietsmerk
BMP (infanteriegevechtsvoertuig), een Sovjet-Russisch infanteriegevechtsvoertuig
Basic Multilingual Plane, een bereik binnen de Unicode-karakterset
BMP (uitgeverij), een Vlaamse uitgeverij
BMP (BedrijfsMilieuPlan), een plan waarin een bedrijf de plannen op milieugebied vastlegt
Bone morphogenetic protein, een eiwit dat een belangrijke rol speelt in de embryologie